La Superliga 2019-2020 è stata la 30ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La stagione regolare è iniziata il 7 settembre 2019 e si è conclusa il 3 aprile 2020 a causa della pandemia di COVID-19 del 2020, prolungandosi fino al 30 agosto con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  KPRF campione di Russia 2019-2020.
 KPRF e Gazprom Jugra qualificati alla UEFA Futsal Champions League 2020-2021.
  Berkut escluso dal campionato per cessazione dell'attività agonistica con decorrenza immediata (13ª giornata).

Play-off

Tabellone

Note

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2019
Calcio a 5 nel 2020